Петровы́х — русская фамилия. Известные носители:

 Иосиф (Петровых) (в миру Иван Семёнович Петровых; 1872—1937) — митрополит Ленинградский; лидер иосифлянства.
 Петровых, Мария Сергеевна (1908—1979) — русская поэтесса и переводчица.